Denmark kan syfta på:

Personer 
 Leila Denmark (1898–2012), amerikansk pediater
 Rob Denmark (1968–), brittisk medel- och långdistanslöpare

Geografi

Australien

 Denmark Shire – en kommun
 Denmark, Western Australia – en ort
 Denmark River – i Western Australia

Kanada

 Denmark Bay – Nunavut
 Denmark Fiord – en fjord i Nunavut

USA

 Denmark, Maine

Se även
 Denmark Lake – flera

Se även 
 Danmark (olika betydelser)